Калининградская ГРЭС-1
Светловская ГРЭС-2